Caterina Gonzaga (?-1438), figlia di Guido II Gonzaga dei “Gonzaga di Novellara”
Caterina Secco Gonzaga (1434-?), figlia naturale di Ludovico III Gonzaga, marchese di Mantova, sposò nel 1451 Francesco Secco
Caterina Gonzaga (?-XVI secolo), amante di Ferdinando II di Napoli
Caterina Gonzaga di Montevecchio (1476-1525 ca.), figlia naturale di Rodolfo Gonzaga
Anna Caterina Gonzaga (1566-1582), figlia di Guglielmo Gonzaga
Caterina Gonzaga (1568-1629), figlia di Ludovico Gonzaga-Nevers, sposò nel 1588 Enrico d'Orléans
Caterina Gonzaga, figlia secondogenita di Alfonso Gonzaga, marchese di Castel Goffredo e di Ippolita Maggi
Caterina Gonzaga (1653-1723), figlia di Alfonso II, conte di Novellara 
Caterina Gonzaga, moglie del Principe Carlo Benedetto Giustiniani (? – 1679)

Pagine correlate
 Gonzaga